Проце́нко — українське прізвище, утворене від Проць — зменшеної форми імені Прокопій.

А 
 Проценко Андрій Олексійович (1988) — український легкоатлет, стрибун у висоту
 Проценко Андрій Федорович (1902, Ніжин — 1984, Київ) — український флейтист, педагог.
 Проценко Андрій Юрійович (1994—2019) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

В 
 Проценко Вадим Анатолійович (1992—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Проценко Валентина Василівна (* 1948) — український політик.
 Проценко Василь Миколайович (1844 — після 1917) — міський голова Києва (1901—1905).
 Проценко Віталій Володимирович — полковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Проценко Володимир Миколайович (* 1954) — український письменник, журналіст, заслужений діяч мистецтв України.
 Проценко В'ячеслав Дмитрович (1927—1986) — український архітектор.
 Проценко В'ячеслав Олександрович (1953) — український промисловець.
 Проценко Вячеслав Сергійович (* 1972) — український науковець, доктор хімічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Г 
 Проценко Григорій Данилович (*6 грудня 1935) — український кліматолог, кандидат географічних наук, доцент географічного факультету Київського національного та Національного педагогічного університетів.

Д 
 Проценко Дмитро Пилипович (1899—1980) — український радянський фізіолог рослин.

І 
 Проценко Іван Сергійович (1912—1995) — краєзнавець.
 Проценко Іван Юхимович (* 1944) — заслужений діяч науки і техніки України.

Л 
 Проценко Леонід Олексійович (1911—1943) — Герой Радянського Союзу
 Проценко Людмила Андріївна (1927—2000) — український історик, архівіст, краєзнавець.

М 
 Проценко Микола Володимирович (1921—1962) — український співак (баритон), соліст хору ім. Г. Г. Верьовки (1949—1951), соліст Київського театру оперети (1952—1962).

О 
 Омелян Проценко (1610—1653) — український військовий діяч періоду Хмельниччини, полковник прилуцький наказний
 Проценко Олег Петрович — Герой Росії
 Проценко Олександр В'ячеславович (1960, Донецьк) — український архітектор.

С 
 Проценко Степан Феодосійович (1900—1943) — Герой Радянського Союзу

Т 
 Проценко Тарас Станіславович (1976—2018) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Ф 
 Проценко Федір Данилович (1866—1942) — український хормейстер, актор.

Ю 
 Проценко Юрій Сергійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Проценко-Пічаджі Олександра Іванівна (* 1949) — заслужений працівник культури України, відомий громадський діяч, голова Федерації грецьких товариств України.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко